North Salem ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Salem (Indiana)
 North Salem (Massachusetts)
 North Salem (New Hampshire)
 North Salem (New York)
 North Salem (Ohio)

 North Salem Township (Linn County, Missouri)